Владимир Чекалов:
 Чекалов, Владимир Дмитриевич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Чекалов, Владимир Фёдорович (1922—1992) — русский советский художник, живописец, педагог.
 Чекалов, Владимир Яковлевич (1924—1969) – советский хозяйственный, государственный и политический деятель.